Ірпі́нська ву́лиця — вулиця в деяких населених пунктах України. Назва — на честь міста Ірпінь Київської області або однойменної річки.

 Ірпінська вулиця — вулиця в місті Бровари.
 Ірпінська вулиця — вулиця в місті Київ.
 Ірпінська вулиця — вулиця в селі Горенка Києво-Святошинського району Київської області.
 Ірпінська вулиця — вулиця в селі Дзвінкове Васильківського району Київської області.
 Ірпінська вулиця — вулиця в селі Жорнівка Києво-Святошинського району Київської області.
 Ірпінська вулиця — вулиця в селі Новосілки Макарівського району Київської області.
 Ірпінська вулиця — вулиця в селі Нові Петрівці Вишгородського району Київської області.

Вулиці